Круча: 1.Високий стрімкий берег; урвище. 2.Глибоке місце в річці.

:
 Круча () — комуна в Румунії, у повіті Констанца.
 Круча () — село в Румунії, у повіті Констанца. Адміністративний центр комуни Круча.
 Круча () — комуна в Румунії, у повіті Сучава.
 Круча () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Круча.
 Круча () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Лунгань.
:
 Круча — село в Україні, Старокостянтинівському районі Хмельницької області.
 Круча — ландшафтний заказник, Житомирська область.

Примітки